Сибел Реджеп (; ) е шведска певица от турски произход, родена в бивша Югославия.

Биография 

Сибел Реджеп е родена на 12 декември 1987 година в град Радовиш, Социалистическа република Македония.

Дискография

Албуми

Сингли

Източници

Външни препратки 
 Фен сайт на Сибел Реджеп  
 Официален профил на Сибел Реджеп // Myspace 

Шведски певци
Северномакедонски турци
Родени в Радовиш